Финал Кубка Италии по футболу 2001 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2000/2001. Матч состоял из двух матчей между «Пармой» и «Фиорентиной». Первый матч был сыгран в Парме 24 мая 2001 года, а ответный — 13 июня во Флоренции. «Фиорентина» выиграла свой шестой титул Кубка Италии с общим счетом 2:1. «Фиорентина» играла в финале в 10-й раз, а «Парма» — в 4-м финале.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2001
Матчи ФК «Парма»
Матчи ФК «Фиорентина»
Футбол в Италии в 2001 году
Спортивные соревнования в Парме
Спортивные соревнования во Флоренции
События 24 мая
События 13 июня
Май 2001 года
Июнь 2001 года